Н'Діає́, Ндіай () — франкомовне прізвище, розповсюджене насамперед в Сенегалі.

Відомі носії:
 Марі Ндіай (нар. 1967) — французька письменниця.
 Ассан Н'Діає (1974 — 2008) — сенегальський футболіст
 Бакарі Н'Діає (1998)  — мавританський футболіст
 Іба Н'Діає (1928 — 2008) — французько-сенегальський художник
 Лейті Н'Діає (1985) — сенегальський футболіст
 Махамаду Н'Діає (1990) — малійський футболіст сенегальського походження
 Махтар Н'Діає (1981) — сенегальський футболіст
 Махтар Н'Діає (1973) — сенегальський баскетболіст
 Мам Н'Діає (1986) — сенегальський футболіст
 Мамаду Н'Діає (1975) — сенегальський баскетболіст
 Мамаду Н'Діає (1984) — сенегальський футболіст
 Мамуту Н'Діає (1990) — малійський футболіст
 Момар Н'Діає (1987) — сенегальський футболіст
 Мусса Н'Діає (1979) — сенегальський футболіст
 Мусса Н'Діає (2002) — сенегальський футболіст
 Папа Аліун Н'Діає (1990) — сенегальський футболіст
 Папа Вайго Н'Діає (1984) — сенегальський футболіст
 Сільвен Н'Діає (1976) — сенегальський футболіст
 Тенема Н'Діає (1981) — малійський футболіст
 Хадім Н'Діає (1984) — сенегальський футболіст, воротар
 Чейк Н'Діає (1985) — сенегальський футболіст

Французькі прізвища